Màniga, part de la vestimenta que cobreix els braços

 Mànega (nàutica), amplària d'una embarcació
 Mànega (indumentària), part d'una peça de roba 
 Mànega (tub), tub buit per transportar fluids
 Mànega de succió, tub flexible per succionar aigua o altres tipus de líquids mitjançant una bomba cap a la cisterna d'un vehicle de bombers 
 Mànega pastissera, estri de cuina 
 Mànega de vent, estri dissenyat per indicar la direcció i força del vent respecte a l'horitzontal del sòl 
 Mànega d'aigua, remolí que passa sobre un cos d'aigua normalment connectat a un núvol cumuliforme
 Mànega (competició), cadascuna de les parts d'una competició
 Canal de la Mànega, via d'aigua part de l'oceà Atlàntic que el comunica amb el mar del Nord